Denis Alekseïev peut désigner :
 Denis Alekseïev (1997-), joueur de hockey sur glace russe ;
 Denis Alekseïev (1987-), athlète russe.